Desperate Measures ist der Name folgender US-amerikanischer Spielfilme:

 Desperate Measures, Thriller von Barbet Schroeder aus dem Jahr 1998
 Im Sog des Bösen (Desperate Measures), Thriller von Nikolai Müllerschön aus dem Jahr 1995